Liiga 2016/2017 byla 42. sezónou nejvyšší finské hokejové soutěže.

Tabulka základní části

Playoff

Odkazy

Externí odkazy 
  Statistika SM-liigy 2016/2017

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2016
Lední hokej v roce 2017
Sport ve Finsku v roce 2016
Sport ve Finsku v roce 2017